IPHT steht für:
 Institut für Physikalische Hochtechnologie (1992–2006), Forschungsinstitut in Jena, Thüringen, siehe Leibniz-Institut für Photonische Technologien #Gründung des IPHT als Landesinstitut (Thüringen) 1992
 Institut für Photonische Technologien (2007–2013), Forschungsinstitut in Jena, Thüringen, siehe Leibniz-Institut für Photonische Technologien
 Leibniz-Institut für Photonische Technologien (ab 2014), Forschungsinstitut in Jena, Thüringen

IPhT steht für:
 Institut de Physique Théorique, Forschungsinstitut des Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, angeschlossen an die Universität Paris-Saclay, Frankreich

Abkürzung